Selnik (gmina Ig) – wieś w Słowenii, w gminie Ig
 Selnik (gmina Maruševec) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Maruševec
 Selnik (miasto Ludbreg) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w mieście Ludbreg